Сумида:

 Топонимы
 Сумида — один из 23 специальных районов Токио.
 .
 Сумида — река в Токио.
 .
  — река в префектуре Сайтама и Токио.
  — пьеса .
  — железнодорожная станция.
  — парк в районе Сумида.

Фамилия
  — японский футболист.
  — японская актриса.